Trifthorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Trifthorn (Anniviers), bergstopp i kantonen Valais, 
 Trifthorn (Guttannen), bergstopp i kantonen Bern,